

Ленінське сільське поселення — сільське поселення, Абатський район, Тюменська область
 Ленінське сільське поселення — сільське поселення, Слободський район, Кіровська область
 Ленінське сільське поселення — сільське поселення, Ульотівський район, Забайкальський край
 Ленінське сільське поселення — сільське поселення, Читинський район, Забайкальський край